Missing You (canção de Mary J. Blige)
 Missing You (canção de The Saturdays)
 Missing You (série de televisão)

Desambiguação